Теорема котангенсов — тригонометрическая теорема, связывающая радиус вписанной окружности треугольника с длиной его сторон. Теорему котангенсов удобно использовать при решении треугольника по трём сторонам.

Формулировка 
Пусть
  — длины трёх сторон треугольника,
  — углы, лежащие напротив, соответственно, сторон ,  
  — радиус вписанной окружности треугольника и
  — полупериметр треугольника.
Тогда справедливы следующие формулы:

 ,

 ,

 ,

или эквивалентно:

 .

Словами теорему можно сформулировать так: котангенс половинного угла равен отношению полупериметра минус длина противолежащей стороны указанного угла к радиусу вписанной окружности.

Обобщение 

В сферической тригонометрии существует похожая формула для половины угла, а также двойственная к ней формула половины стороны.

Следствия 

Из теоремы котангенсов может быть получено выражение для радиуса вписанной окружности . Далее, так как площадь треугольника , из теоремы котангенсов следует формула Герона.

См. также 
 Теорема косинусов
 Теорема о проекциях
 Теорема синусов
 Теорема тангенсов
 Тригонометрические тождества
 Тригонометрические функции
 Формулы Мольвейде

Примечания

См. также 
 Тригонометрические тождества
 Тригонометрические функции

Планиметрия
Котангенсов
Котангенсов
Котангенсов